Colfax é o nome de dois condados dos Estados Unidos, nomeados em homenagem a Schuyler Colfax, vice-presidente do país:
 Condado de Colfax (Nebraska)
 Condado de Colfax (Novo México)

Desambiguações de topônimos